Jan Julian Szczepański (1796–1869) – autor podręczników, literat, tłumacz
 Jan Alfred Szczepański (1902–1991) – literat, krytyk teatralny i filmowy, taternik
 Jan Szczepański (1913–2004) – profesor nauk humanistycznych, socjolog
 Jan Józef Szczepański (1919–2003) – pisarz
 Jan Zbigniew Szczepański (1929–2014) – profesor nauk medycznych, pediatra
 Jan Konstanty Szczepański (1933–2020) – profesor nauk ekonomicznych
 Jan Antoni Szczepański (1939–2017) – bokser, mistrz Europy i mistrz olimpijski

Przypisy